Котенце (Pulsatilla) е род тревисти растения от семейство Лютикови (Ranunculaceae).

Разпространение 
Видовете от този род са разпространени по ливадите и прериите на Северна Америка, Европа и Азия.

Видове 
Родът съдържа около 40 вида:

Източници